Vaðhorn kan syfta på följande:

 Vaðhorn, Färöarna, ett berg
 Vaðhorn, Island, ett berg